Finalmente soli – sitcom italiana con Gerry Scotti e Maria Amelia Monti
 Finalmente soli – film del 1942 diretto da Giacomo Gentilomo
 Finalmente soli – film del 1997 diretto da Umberto Marino